Ankhiszész görög mitológiai alak, a dardaniai király, Kapüsz és Themisztó fia. Feleségétől,  Eriopisztól több lánya született.

Fiatal korában, amikor marhacsordáit legeltette Ída hegyén, Aphrodité szerelmes lett bele, és két fiút szült neki: Aineiaszt és Lűroszt. Mivel Ankhiszész az istennő tilalma ellenére kifecsegte kalandját, Zeusz a villámával nyomorékká sújtotta, más történet szerint megvakította. Publius Ovidius Naso Átváltozások című művének egyik jelentében, amikor több isten is panaszkodik halandó párjának sorsa miatt, Aphrodité is halhatatlanságot kért Zeusztól szerelmének. 

A trójai háború kilencedik évében a dardán csapatok is Trója megsegítésére siettek Aineiasz vezetésével, később Ankhiszesz is részt vett a csatában. Trója elfoglalásakor Aineiasz a hátán mentette ki apját egy égő házból. A menekülő Aineiasszal nyugatnak hajózott, és útközben Szicíliában érte a halál, ahol később versenyjátékokat rendeztek a tiszteletére. Amikor a Szibülla útmutatására Aineiász leszállt az alvilágba, Ankhiszész megmutatta fiának Róma későbbi vezetőit és jövendő dicsőségét.  

Ankhiszész és Aphrodité szerelme Homérosz himnuszaiban jelenik meg, Vergilius az Aeneis-ben a menekülésükről és Ankhiszész utolsó éveiről ír. Jóslata, amelyet az alvilágban őt meglátogató Aineiasznak mondott, szintén az Aeneisben szerepel: „Tu regere imperio populos, Romane, memento” (Ám a te mesterséged, római, az, hogy uralkodj.)

Források
 Apollodórosz: Mitológia. Ford. Horváth Judit. Budapest: Európa. 1977.
 Ovidius: Átváltozások. Ford. Devecseri Gábor. Budapest: Európa. 1982.  
 
 Szabó György: Mitológiai kislexikon. Budapest: Könyvkuckó. 1998. 44. o. 963 9077 71 2

Görög mitológiai alakok
Római mitológiai alakok